Milax – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Culfa
Milax